Dorema hirsutum är en flockblommig växtart som beskrevs av Loftus. Dorema hirsutum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hirsutum